Суперкубок Мальти з футболу 2000  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 травня 2000 року між чемпіоном Мальти клубом Біркіркара та володарем кубка Мальти клубом Сліма Вондерерс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Мальти на rsssf 
 Матч в архіві Мальтійського футбольного порталу 

2000
Мальта
2000 у Мальті